Калин (Калина) — с ударением на первом слоге — фамилия, а с ударением на втором слоге — вариант имени Каллиник (Калина).

Известные носители

А 
 Калин, Александр (род. 2005) — молдаванский футболист.
 Калин, Андрей Степанович (1908—1979) — украинский народный сказочник, сказитель.

Б 
 Калин, Борис (1905—1975) — югославский и словенский скульптор, педагог, действительный член Словенской академии наук и искусств.

В 
 Калин, Василий Игнатьевич (1924—1990) — председатель совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Калин, Василий Михайлович (род. 1947) — председатель Управленческого центра свидетелей Иеговы в России.
 Калин, Владимир Дмитриевич (1857—1924) — русский военачальник, генерал-лейтенант.

З 
  (1911—1990) — словенский скульптор, ректор Академии изобразительных искусств в Любляне.

И 
 Калин, Иван Петрович (1935—2012) — советский и молдавский государственный и политический деятель, председатель Президиума Верховного Совета Молдавской ССР, председатель Совета министров Молдавской ССР.

М 
  (род. 1966) — словенская оперная певица.

Н 
  (в замужестве: Нивес Калин Веховар; 1932—2007) — словенский архитектор.

Р 
 Калин, Роман Игоревич (род. 1968) — украинский певец, лидер группы «Гринджолы».
 Калин, Рустам Ильясович (род. 1975) — казахстанский спортсмен, бронзовый призёр чемпионата мира по армрестлингу.

С 
 Калин, Сергей Владимирович (род. 1956) — советский и российский ученый и предприниматель.

Т 
  (род. 1962) — американский режиссёр и сценарист.

Ф 
  (1917—1975) — американский бейсболист.

Другие значения 
 Калин — болгарское имя.
 Калин — белок, ингибитор адгезии и агрегации тромбоцитов.

См. также 

 Калин-царь
 
 
 
 
 
 Закалин

Мужские имена